Стефано Патуанелли (; род. 8 июня 1974, Триест) — итальянский политик, лидер фракции Движения пяти звёзд в Сенате Италии (2018—2019), министр экономического развития (2019—2021). Министр сельского хозяйства (2021—2022).

Биография 
Получил высшее образование по специальности «инженер-строитель», до 2004 года занимался своей профессией. В 2005 году стал соучредителем группы поддержки Беппе Грилло в Триесте, с 2011 по 2016 год представлял в коммунальном совете Триеста Движение пяти звёзд.

В 2009—2011 годах состоял членом совета и казначеем Ордена инженеров провинции Триест.

В марте 2018 года избран в Сенат Италии, вошёл в Специальную комиссию для проверки срочных нормативных актов, представленных в парламент правительством.

5 июня 2018 года избран председателем фракции Пяти звёзд в Сенате, сменив Данило Тонинелли, получившего портфель министра инфраструктуры и транспорта в правительстве Конте, 6 июня вступил в должность.

4 сентября 2019 года при формировании второго правительства Джузеппе Конте получил портфель министра экономического развития, а
5 сентября в составе нового кабинета принёс присягу и вступил в должность.

13 февраля 2021 года принесло присягу правительство Драги, в котором Патуанелли получил портфель министра сельского хозяйства.

22 октября 2022 года было сформировано правительство Мелони, в котором Патуанелли не получил никакого назначения.

Примечания

Ссылки 
 

Инженеры Италии
Политики XXI века
Члены Движения пяти звёзд
Сенаторы Итальянской Республики
Выпускники Университета Триеста
Министры экономического развития Италии
Министры сельского хозяйства Италии